Alex Rašner (né le  à Hradec Králové, en République tchèque) est un joueur tchèque de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Alex Rašner commence sa carrière en 2013 en faisant plusieurs apparitions avec le HC Olomouc en 1.Liga et en barrage d'Extraliga.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013|| rowspan=2| HC Olomouc || 1.Liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013|| Extraliga Tch. || - || - || - || - || - || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2013-2014|| rowspan=2| HC Olomouc || 1.Liga || 9 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014|| Extraliga Tch. || - || - || - || - || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015|| rowspan=2| HC Olomouc || Extraliga Tch. || 38 || 0 || 4 || 4 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2014-2015|| Extraliga Tch. || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016|| HC Olomouc || Extraliga Tch. || 17 || 1 || 2 || 3 || 33 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan=2| 2016-2017|| HC Olomouc || Extraliga Tch. || 29 || 0 || 3 || 3 || 12 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 	
|-
| AZ Havířov || 1.Liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan=3| 2017-2018|| Piráti Chomutov || Extraliga Tch. || 12 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| SK Kadaň || 1.Liga ||9 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| LHK Jestřábi Prostějov || 1.Liga || 20 || 4 || 4 || 8 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan=2| 2018-2019|| LHK Jestřábi Prostějov || 1.Liga ||26 || 0 || 9 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| AZ Havířov || 1.Liga ||23 || 1 || 8 || 9 || 8 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2019-2020|| AZ Havířov || 1.Liga || 39 || 3 || 21 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2"| 2020-2021|| HC Olomouc || Extraliga Tch. || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|  AZ Havířov || 1.Liga || 33 || 5 || 9 || 14 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2"| 2021-2022|| HC Olomouc || Extraliga Tch. ||  || 
|-
|  AZ Havířov || 1.Liga ||  ||

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7||1||3||4||2||+3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2016|| align="left"|  || align="left"| Championnat du monde junior ||3||0||0 ||0|| 6||-3|| align="left"| Cinquième

Notes et références

Notes

Références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Olomouc
Joueur du KLH Chomutov
Naissance en février 1996
Naissance à Hradec Králové